La NextGen Series 2011-2012 è stata la 1ª edizione della NextGen Series, riservata a formazioni giovanili Under-19. Si è svolta dal 17 agosto 2011 al 25 marzo 2012, ed ha visto il successo finale dell'Inter, che ha sconfitto in finale i pari età dell'Ajax.

Fase a gironi 
Le 16 squadre sono state suddivise in quattro gruppi di quattro, dove si sono affrontate con la formula del girone all'italiana. Le prime due classificate sono avanzate alla fase finale.

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3 

Tutti gli orari sono CET.

Gruppo 4 

Tutti gli orari sono CET.

Squadre qualificate

Tabellone fase finale 
</noinclude>
<noinclude>

Quarti di finale

Risultati

Tabella riassuntiva 

Il  si è ritirata dal torneo ed ha ceduto il posto in semifinale al  per aver violato il regolamento del torneo schierando in campo nei quarti di finale un giocatore non convocabile.

Semifinali

Risultati

Tabella riassuntiva

Finale 3º posto

Finale 

Formazioni:

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2011
Calcio nel 2012
NextGen Series